Enomau — personagem da mitologia grega
 Enomau (escravo rebelde) — escravo que lutou na Terceira Guerra Servil
 Enomau de Gadara —  escritor e filósofo grego

Desambiguações de antropônimos